Феттерлейн ( и ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Феттерлейн, Карл Фёдорович (1828—1902) — российский библиограф.
 Феттерлейн, Эрнст (1873—1944) — российский и английский криптограф.